Cordeiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cordeirópolis (ort), São Paulo, 
 Cordeiros (kommun i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar